L’Institut universitaire de technologie de Cergy-Pontoise (IUT) est une composante de CY Cergy Paris Université dans le Val-d'Oise.

Il propose des formations professionnelles en trois ans accessibles après le baccalauréat, les B.U.T.  (bachelor universitaire de technologie) et des formations en un an accessibles après un bac+2, les licences professionnelles.

Ces formations sont dispensées dans les domaines des technologies industrielles et tertiaires (industrie, commerce, services).

Sites géographiques 

L’IUT est composé de 9 départements d’enseignement répartis sur quatre sites (deux villes au sud et à l’est du Val-d’Oise, Argenteuil et Sarcelles ; deux communes de l’agglomération de Cergy-Pontoise, Neuville-sur-Oise et Pontoise) :

 Argenteuil : Management de la logistique et des transports - Qualité, logistique industrielle et organisation

 Neuville-sur-Oise : Génie civil-construction durable - Génie électrique et informatique industrielle - Métier de la Transition et de l'Efficacité Énergétiques.

 Sarcelles : Génie électrique et informatique industrielle - Métiers du multimédia et de l'internet - Techniques de commercialisation.

 Saint-Martin (Pontoise) : Génie biologique - Techniques de commercialisation

Historique 

L’IUT s’est formé à partir de départements délocalisés de l’IUT de Ville-d'Avray.
Il a acquis son autonomie en 1989 puis s’est rattaché à l’université de Cergy-Pontoise en 1991. En 2020, CY Paris Cergy Université à remplacé l'université de Cergy-Pontoise.

Dates de création des départements de l’IUT :

 Génie civil-construction durable, Neuville-sur-Oise : 1989

 Génie électrique et informatique industrielle, Neuville-sur-Oise : 1986

 Techniques de commercialisation, Saint-Martin (Pontoise): 1989

 Qualité, logistique industrielle et organisation, Argenteuil : 1992

 Techniques de commercialisation, Sarcelles : 1996

 Management de la logistique et des transports, Argenteuil : 1997

 Génie électrique et informatique industrielle, Sarcelles : 1997

 Métiers du multimédia et de l'internet, Sarcelles : 2002

 Génie biologique, Saint-Martin (Pontoise) : 2008
 Métiers de la Transition et de l'Efficacité Énergétiques, Sarcelles : 2023

Offre de formation 

Accueillant plus de 1800 étudiants, l’IUT de Cergy-Pontoise offre 8 spécialités de B.U.T. et 21 licences professionnelles en formation initiale, continue ou par l’apprentissage.

B.U.T. 

 Génie biologique

 Génie civil-construction durable

 Génie électrique et informatique industrielle

 Gestion logistique et transport

 Qualité, logistique industrielle et organisation

 Métiers du multimédia et de l'internet

 Techniques de commercialisation

Licences professionnelles 

 Biologie analytique et expérimentale parcours Biologie de la cellule eucaryote
Biologie analytique et expérimentale parcours Microbiologie
 Métiers du BTP : bâtiment et construction parcours Gestion technique du patrimoine immobilier 
 Métiers du BTP : génie civil et construction parcours Infrastructures ferroviaires 
 Métiers du BTP : travaux publics parcours Infrastructures routières et aménagements urbains
 Systèmes automatisés, réseaux et informatique industrielle parcours Métiers de la supervision 
 Maintenance des systèmes industriels, de production et d’énergie parcours Infrastructures ferroviaires : signalisation 
 Métiers de l’industrie : mécatronique et robotique parcours Mécatronique
 Métiers de l’industrie : Intrapreneuriat et métiers du numérique dans les espaces d'innovation
 Management des activités commerciale parcours Management et gestion commerciale 
 Technico-commercial parcours Technico-commercial en milieu industriel
 Management et gestion des organisations parcours Entrepreneuriat en TPE
 Commerce et distribution parcours Distrisup management
 Commercialisation des produits et services parcours Management et gestion commerciale des services
 Métiers de la communication : chargé de communication parcours Chargé communication de proximité et des médias numériques
Techniques du son et de l'image parcours Métiers du motion et du sound design
 Management des processus logistiques parcours Système de management intégré
 Qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement parcours Management QHSE 
 Métiers de l’industrie : conception et amélioration de processus et procédés industriels parcours Lean management
 Assurance, banque, finance : chargé de clientèle parcours Commercialisation des produits et services financiers
 Métiers de la Gestion et de la Comptabilité : responsable de portefeuille clients en cabinet d'expertise

Voir aussi

Lien interne 
CY Cergy Paris Université

Lien externe 
Site officiel de l’IUT de Cergy-Pontoise

Cergy-Pontoise
Enseignement supérieur à Cergy-Pontoise
Université de Cergy-Pontoise